Аділабад – місто в Індії.
 Аділабад – округ у штаті Телангана, Індія.